

Sciences et techniques 

 En taxonomie album, nominatif singulier neutre d'un adjectif latin signifiant « blanc », est utilisé comme épithète spécifique ou comme nom sous-spécifique. Pour les espèces et sous-espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Culture et société

Collections 
 Un album est un recueil en forme de cahier servant à conserver des images de collections.
 Un album photos est un album de photographies, personnalisé.

Édition 
 Un album est un livre d'images ou de bande dessinée.
 Album est une chaîne de librairies française spécialisée dans la bande dessinée et ses produits dérivés.

Musique 
 Un album est un disque ou cédérom présenté dans une pochette et rassemblant divers titres d'un chanteur ou d'un musicien.
 Album est un album de la chanteuse de rock américaine Joan Jett, sorti en 1983.
 Album est un album du groupe de post-punk britannique Public Image Ltd, sorti en 1986.

Anthroponyme 
 Album est un prénom d'origine albanaise.

Voir aussi 
 Album double
 

Épithète spécifique